Косьерич () — город в Сербии, административный центр одноимённой общины, Златиборский округ. Согласно переписи 2011 года, население составляет 3992 человека.

Город находится в западной части Сербии на берегу реки Скрапеж, на высоте 1000 метров над уровнем моря.

История

Ссылки 
 Званична интернет презентација општине Косјерић 
 Удружење грађана K-Town Group из Косјерића
 Форум општине Косјерић

Населённые пункты Сербии